Le Trésor d'Alaric est le deuxième album et la vingt-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Will et d'Henri Gillain. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Puis sous forme d'album en 1954.

Résumé 
En tentant de vendre des aspirateurs, Tif entre chez le professeur Baterloff, très excité car il vient de percer le secret du tombeau et du trésor d'Alaric Ier, censés se trouver sous la rivière Busento en Calabre. Tif s'en va dubitatif, ignorant qu'il a aspiré le document crucial de cette énigme. Peu après, Baterloff ayant imprudemment clamé sa découverte, deux gangsters essaient de lui prendre le document. Apprenant la vérité, ils rachètent l'aspirateur à Tif et Tondu. Le professeur arrive trop tard ; lui et Tif vont porter plainte, mais leur histoire bizarre leur vaut d'être enfermés comme fous. Heureusement, les bandits ne comprenant rien au papier, retournent chez Baterloff: Tondu les capture et fait sortir ses amis. Il est désormais temps d'aller chercher le tombeau.

Cependant, en Calabre, une société secrète a juré de protéger le secret d'Alaric. Ils font tout pour dissuader le duo, d'abord avec succès (Baterloff quant à lui, se retrouve à l'hôpital), mais une ultime vexation rend Tondu furieux et il décide d'aller jusqu'au bout. Suivant l'énigme du document, ils escaladent le volcan éteint Tapica, où ils trouvent le sanctuaire de la confrérie, ainsi que le trône d'Alaric, et dedans, un coffret avec une autre énigme : Baterloff appelé en renfort, comprend qu'elle désigne un point de la rivière. Tif plonge longtemps, en vain, et c'est la chance qui révèle une nouvelle cachette et un autre coffret. Tif et Tondu voudraient de suite en partager le contenu, mais le professeur refuse, il veut l'ouvrir devant un parterre de scientifiques.

Ainsi est fait… sauf que le coffret contient un poisson d'avril antique. Cette découverte majeure ne satisfait guère nos deux héros.

Personnages 
 Tif et Tondu
 le professeur Baterloff
 les deux bandits (non nommés)
 les Frères Calabrais, surtout leur émissaire Marco Lopo

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1954
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1952
Histoire publiée pour la première fois en 1953